Colonia Libertad kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Libertad, Corrientes, ort,

Mexiko 

 Colonia Libertad, Mexiko, ort, Oaxaca, Santa María Colotepec, 

Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar